Příjmení Hutton nese více různých osobností:

 Barbara Huttonová (1912–1979) – americká miliardářka
 Ina Ray Hutton (1916–1984) – americká zpěvačka a tanečnice
 James Hutton (1726–1797) – skotský geolog
 June Hutton (1919–1973) – americká herečka a zpěvačka

Externí odkazy